BRUEGEL (от Brussels European and Global Economic Laboratory) — европейская исследовательская организация, мозговой центр (), работающий в области международной экономики. Брейгель был основан в 2004 году в Брюсселе в качестве некоммерческой международной ассоциации в соответствии с бельгийским законом (AISBL).
 
Целью деятельности является содействие выработке экономической политики, основанной на анализе фактов, явлений современного мира.

Участники 
Деятельность этого мозгового центра является уникальной. Членами этого центра являются как государства, так и крупные международные корпорации, международные экономические организации.

По состоянию на ноябрь 2011 года участниками являлись):
 Государства: Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Италия, Испания, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Республика Кипр, Словения, Франция, Финляндия, Чешская республика, Швеция.
 Компании: Areva, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Électricité de France, Ernst & Young, Erste Group, France Télécom, GDF Suez, Goldman Sachs, Google, Microsoft, Novartis, NYSE Euronext, Pfizer, Qualcomm, Renault, Samsung Electronics, Solvay, Syngenta, Unicredit.
 Международные финансовые организации: Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития.

Управление 
Управление деятельностью Брейгеля осуществляет совет директоров, который с 2012 года возглавляет бывший глава Европейского центрального банка Жан-Клод Трише. До него на этом посту были: известный итальянский экономист и политический деятель Марио Монти (с 2005 по 2008 год) и известный польский экономист Лешек Бальцерович (2008-2012). Совет состоит из 11 человек с опытом работы в правительстве, бизнесе, науке и гражданском обществе. Совет назначает директора и старших сотрудников и имеет полномочия по принятию решений в области стратегии, программы исследований, партнерства и бюджета, но не несёт ответственности за выводы исследований и публикаций.

Исследования 
Основные направления исследований координирует учёный совет организации, куда входят 8 независимых учёных из разных стран мира, в том числе Сергей Гуриев — ректор РЭШ из России.

Основными направлениями являются следующие:
 Макроэкономика Европейского Союза;
 Вопросы регулирования финансовых рынков;
 Инновации, развитие конкуренции в условиях рыночных отношений

Брейгель имеет развитые связи с ведущими мировыми исследовательскими центрами: CEPII в Париже, CER в Лондоне; CESifo в Мюнхене, ICRIER в Нью-Дели, IfM в Киле, KIEP в Сеуле, Институт международной экономики Петерсона в Вашингтоне.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Брейгеля

Мировая экономика
Экономические научные организации
Аналитические центры ЕС
Научные институты, основанные в 2004 году